

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Stawisko – część miasta Brzeszcze
 Stawisko – część miasta Działoszyce
 Stawisko – część miasta Ropczyce
 Stawisko – część miasta Szczyrk
 Stawisko – część miasta Tomaszów Lubelski
 Stawisko – część wsi Konopnica w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Stawisko – część wsi Rozkochów w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Stawisko – część wsi Zagórnik w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów
 Stawisko – część wsi Strumiany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Stawisko – część wsi Śledziejowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Stawisko – część wsi Miękisz Stary w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Stawisko – część wsi Kików w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Stawisko – część wsi Żuków w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Stawisko – część wsi Donosy w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Stawisko – część wsi Brzózki w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Stawisko – osada w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Jeziora

 Stawisko – jezioro położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Pełczyce

Inne 
 Stawisko – posiadłość ziemska z willą należącą niegdyś do Iwaszkiewiczów, obecnie w granicach Podkowy Leśnej